Polterauer ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Polterauer (* 1958), österreichischer Objektkünstler und Zeichner
 Peter Polterauer (* 1945), österreichischer Mediziner und Hochschulprofessor